FVR est un sigle qui peut désigner :
 fièvre de la vallée du Rift, une zoonose virale africaine, affectant principalement les animaux domestiques ruminants et pouvant se transmettre aux humains.

fvr est un code qui peut désigner :
 four, une langue parlée par 500 000 Fours au Darfour, dans l'ouest du Soudan.